Анис Бен Слиман (; ) — тунисский футболист, полузащитник клуба «Брондбю» и сборной Туниса. Участник чемпионата мира 2022 года.

Клубная карьера 

Слиман — воспитанник клубов «Вестиа», КБ, ФА 2000, «Херфёльге», Б-93, «Люнгбю», «Брондбю» и «АБ Гладсаксе». В 2018 году он дебютировал за основной состав последних. В 2019 году Слиман вернулся в «Брондбю». 16 февраля 2020 года в матче против «Оденсе» он дебютировал в датской Суперлиге. 8 марта в поединке против «Норшелланна» Анис забил свой первый гол за «Брондбю». В 2021 году он помог клубу выиграть чемпионат. 17 августа 2021 года Слиман дебютировал в Еврокубках в матче раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против австрийского «Ред Булла», который закончился поражением 1:2. 29 августа 2021 года он забил свой первый гол в сезоне в ворота «Мидтьюлланна».

Международная карьера 
9 октября 2020 года в товарищеском матче против сборной Судана Слиман дебютировал за сборную Туниса. В этом же поединке Анис забил свой первый гол за национальную команду. В 2022 году Слиман принял участие в Кубке Африки в Камеруне. На турнире он сыграл в матчах против команд Мали, Мавритании, Гамбии, Нигерии и Буркина-Фасо. 

В том же году Слиман принял участие в чемпионате мира в Катаре. На турнире он сыграл в матчах против команд Дании и Франции.

Голы за сборную Туниса

Достижения 

Командные

 «Брондбю»
 Победитель датской Суперлиги — 2020/2021

Примечания

Ссылки 

Футболисты Туниса
Футболисты Дании
Игроки сборной Туниса по футболу
Игроки ФК АБ Гладсаксе
Игроки ФК «Брондбю»